

Итоговые таблицы

За повышение

За выживание

Переходные игры 
Первая игра:
«Кфар Касем» — «Хапоэль» (Иерусалим) — 0:1

Вторая игра:
«Хапоэль» (Иерусалим) — «Кфар Касем» — 2:1

«Хапоэль» (Иерусалим) завоевал право играть в сезоне 2016/17 в Лиге Леумит.

Ссылки 
 Предыдущий сезон 2014/15
 Следующий сезон 2016/17
 Премьер-лига — сезон 2015/16
 Премьер-лига

Лига Леумит